Nothing but a heartache (Flirtations), single van The Flirtations (soul)
Nothing but a heartache, nummer van Neil Diamond (singer-songwriter)
Nothing but a heartache, nummer van C.C. Catch (disco)
Nothing but a heartache, onvoltooide Noord-Ierse documentaire
Nothing but a heartache, zin uit het refrein I want it that way van Back Street Boys
Nothin' but a heartache, nummer van Doobie Brothers (softrock)

Zie ook:
Nothing But Heartaches, single van The Surpremes
It's a heartache van Bonnie Tyler